

Astronomia 
 M38  – oggetto del Catalogo di Messier

Automobilismo 
 Willys M38 4x4  – Modello di "Jeep"

Guerra 
 Breda Mod. 38  – mitragliatrice da carro armato